Termin NEOL ima više značenja.

 2'-N-acetilparomaminska deacetilaza, enzim
 5''-Fosforibostamicinska fosfataza, enzim
 2-Acetil-6-hidroksineomicinska C deacetilaza, enzim